Финалът на Европейското първенство по футбол 1968 е футболен мач, игран на 10 юни 1968, за да се определи победителят в Евро 1968. Мачът е между отборите на  и  на Стадио Олимпико в Рим. Италия печели преиграването с 2 – 0, с голове на Луиджи Рива и Пиетро Анастази.

Детайли

Преиграване 

Европейско първенство по футбол 1968
1968
Спорт в Рим